Ростомя́н — армянская фамилия. Известные носители:

 Ростомян, Аповен Васильевич (1905—1945) — Герой Советского Союза.
 Ростомян, Степан Арзуманович (род. 1956) — армянский композитор.